Stati Uniti d'America
 Reeder – città della Contea di Adams, Dakota del Nord
 Reeder – township della Contea di Missaukee, Michigan